Heterodontus, rod morskih pasa (Selachii) u nadredu Galeomorphi koji čini samostalnu porodicu i red s nekoliko vrsta.

Vrste 
 Species Heterodontus francisci (Girard, 1855)
 Species Heterodontus galeatus (Günther, 1870)
 Species Heterodontus japonicus Miklouho-Maclay & MacLeay, 1884
 Species Heterodontus mexicanus Taylor & Castro-Aguirre, 1972
 Species Heterodontus omanensis Baldwin, 2005
 Species Heterodontus portusjacksoni (Meyer, 1793)
 Species Heterodontus quoyi (Fréminville, 1840)
 Species Heterodontus ramalheira (Smith, 1949)
 Species Heterodontus zebra (Gray, 1831)

Izvori 

Morski psi